Wild Mouse (Pleasure Beach Blackpool) - een achtbaan in Pleasure Beach Blackpool
Wild Mouse (Nagashima Spa Land) - 2 wildemuis-achtbanen in Nagashima Spa Land
Wild Mouse (Hersheypark) - een achtbaan in Hersheypark
Wild Mouse (Mirabilandia) - een achtbaan in Mirabilandia
Wild Mouse (Flamingo Land Theme Park & Zoo) - een achtbaan in Flamingo Land Theme Park & Zoo
Wild Mouse (Cedar Point) - een verwijderde achtbaan in Cedar Point
Wild Mouse (Beech Bend) - een achtbaan in Beech Bend
Wild Mouse (Six Flags New England)